De harpiste Manja Smits.
 De politica Manja Smits.